Тэ́йлер Хилл (; родилась 23 октября 1990 года, Миннеаполис, штат Миннесота, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2013 года в первом раунде под общим четвёртым номером клубом «Вашингтон Мистикс». Играет на позиции защитника.

Ранние годы 
Тэйлер родилась в семье Пола и Моник Хилл. У неё шесть братьев и сестёр: Таниша, Пол-младший, Морган, Джейд, Энджел и Малаки. С ранних лет Хилл занималась баскетболом под руководством своего отца, который успешно тренировал несколько команд Любительского спортивного союза, за которые играла его дочь. Старший брат Тэйлер, Пол-младший, также играл в баскетбол и выступал на позиции защитника за команду Университета штата Огайо. Баскетболом занималась и её старшая сестра Таниша Скотт, игравшая за команду Университета Миннесоты в Дулуте и ставшая баскетбольным тренером. Кузен Тэйлер, Девон Джордж, играл в НБА и трижды становился чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Помимо баскетбола Хилл занималась в детстве и футболом.

За баскетбольную команду старшей школы Южного Миннеаполиса Хилл начала выступать, когда училась в восьмом классе. Несмотря на юный возраст в своём первом сезоне она имела лучшую результативность в штате, набирая в среднем за игру 22,5 очка, и стала первой восьмиклассницей в истории Миннесоты, которую включили в первую символическую сборную штата. Всего за время выступлений за школьную команду Хилл четыре раза играла в чемпионатах штата, а в 2009 году, будучи её капитаном, привела свою команду к победе в этом турнире. В том же году Тэйлер участвовала в матче всех звёзд школьного баскетбола, организованном McDonald’s. Свой последний сезон в школьной команде она завершила с показателями 31,4 очка, 7,6 подбора, 5,7 перехватов и 2,3 передачи за игру, а общее количество набранных очков (3888) за все пять лет в команде является рекордным для всех баскетболистов-школьников штата Миннесота. После школы Хилл, занимая 12-е место в рейтинге лучших игроков среди выпускников по версии ESPN, имела предложения спортивной стипендии от университетов штата Огайо, Миннесоты, Дьюка, Маркетта и Техаса.

Университет штата Огайо 
В 2009 году Хилл поступила в университет штата Огайо, основными специальностями выбрала развитие личности и семейную психологию. На протяжении всех четырёх лет учёбы в университете она играла за университетскую баскетбольную команду «Бакайз» в стартовой пятёрке. Три сезона подряд Хилл входила в символическую сборную обороняющихся игроков конференции Big Ten, дважды — в первую сборную конференции, дважды становилась лидером конференции по набранным очкам. Набрав за студенческую карьеру 2015 очков, Хилл заняла четвёртое место по этому показателю среди всех игроков, выступавших за университетскую команду.

Женская НБА 
На драфте женской НБА 2013 года Хилл была выбрана под четвёртым номером клубом «Вашингтон Мистикс». Свой дебютный сезон в профессиональном баскетболе она начала в качестве игрока стартовой пятёрки, но после семи игр была переведена в резерв. Хилл завершила сезон 2013 года с результативностью 6,5 очка в среднем за игру. Почти весь следующий сезон Тэйлер пропустила из-за беременности, вернувшись лишь на последние пять матчей. К сезону 2015 года она полностью восстановилась после родов и сыграла 32 игры, набирая в среднем 7,5 очков. Значительный прогресс в игре Хилл произошёл в сезоне 2016 года, когда тренер Майк Тиболт доверил ей место в стартовой пятёрке «Мистикс». Её результативность по всем показателям существенно выросла, по набранным очкам (15,4 за игру) она стала лидером в команде и претендовала на звание самого прогрессирующего игрока женской НБА. В начале 2017 года Хилл заключила в «Мистикс» новый контракт на четыре года. В сезоне 2017 года Тэйлер продолжила играть в стартовой пятёрке, но роль главной по набору очков уступила пришедшей в команду Елене Делле Донн. В июле того же года Хилл получила травму передней крестообразной связки и выбыла из строя до конца сезона. После возвращения в сезоне 2018 года Хилл стала запасным игроком, уступив своё место в стартовой пятёрке молодой Ариэль Аткинс.

23 июля 2018 года Хилл перешла в команду «Даллас Уингз» в результате обмена на Эриал Пауэрс с дополнительным обменом правами на драфте 2019 года. Президент «Уингз» отметил, что приобретение Хилл поможет его команде выйти в плей-офф и бороться за победу в чемпионате. В новой команде Тэйлер не стала основным игроком, но получила больше времени на площадке. «Уингз» вышли в плей-офф, но проиграли уже в первом раунде «Финиксу». Хилл в этой игре участия не принимала из-за травмы лодыжки. Её предыдущая команда в сезоне 2018 года дошла до финала, где проиграла «Сиэтлу».

В сезоне 2019 года Хилл провела лишь четыре игры, после чего вновь выбыла до конца сезона с травмой колена, потребовавшей проведения операции. Перед началом сезона 2020 года она оказалась самым возрастным игроком в составе «Уингз». 15 апреля 2020 году «Даллас» обменял Хилл в «Нью-Йорк Либерти» в результате трёхсторонней сделки, в которой также участвовал клуб «Вашингтон Мистикс». Президент «Уингз» объяснил этот обмен желанием получить больше финансовой свободы для заключения контрактов на драфте 2021 года. 29 апреля «Нью-Йорк» отчислил Хилл.

Выступления за рубежом 
В августе 2013 года Хилл заключила контракт с израильским клубом «Электра» из Рамат-ха-Шарона. Первоначально она должна была выступать за клуб на протяжении всего межсезонья 2013—2014 годов, но уже в начале ноября из-за беременности покинула команду, сыграв лишь один матч.

В межсезонье женской НБА 2016—2017 годов Хилл выступала за израильский клуб «Бнот Герцлия».

Личная жизнь 
Тэйлер состоит в фактическом браке с баскетболистом Дэйвом Лайти, который также учился в университете штата Огайо, а после этого стал профессионально играть за европейские клубы. В начале декабря 2013 года Хилл объявила о своей беременности. 18 июня 2014 года у неё родился сын — Морис Дэвид Лайти.

Статистика 

|-
|2013 || Вашингтон
| 34 || 7 || 17,4 || 32,8 || 33,3 || 84,3 || 1,7 || 1,5 || 0,6 || 0,0 || 0,9 || 1,1 || 6,5
|- style="background:#E9E9E9;"
|2014 || Вашингтон
| 5 || 0 ||  7,8 || 7,7 || 14,3 || 100 || 0,2 || 0,4 || 0,2 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 1,0
|-
|2015 || Вашингтон
| 32 || 0 || 17,0 || 34,8 || 31,9 || 72,6 || 1,3 || 0,9 || 0,0 || 0,0 || 1,0 || 0,8 || 7,5
|- style="background:#E9E9E9;"
|2016 || Вашингтон
| 32 || 32 || 29,3 || 34,8 || 35,1 || 82,9 || 2,6 || 2,9 || 1,0 || 0,1 || 2,1 || 1,2 || 15,4
|-
|2017 || Вашингтон
| 18 || 16 || 25,6 || 36,1 || 30,3 || 93,8 || 1,9 || 2,6 || 0,8 || 0,0 || 1,7 || 1,4 || 13,3
|- style="background:#E9E9E9;"
|2018 || Вашингтон
| 13 || 0 || 9,0 || 28,2 || 28,6 || 91,7 || 0,6 || 1,0 || 0,2 || 0,1 || 0,5 || 0,8 || 3,0
|-
|2018 || Даллас
| 7 || 1 || 16,9 || 28,9 || 29,2 || 100 || 1,0 || 1,0 || 0,1 || 0,1 || 0,3 || 0,9 || 5,0
|- style="background:#E9E9E9;"
|2019 || Даллас
| 4 || 2 || 12,3 || 30,8 || 16,7 || 80 || 1,3 || 0,8 || 0,3 || 0,0 || 1,0 || 0,0 || 3,3
|- style="background:#DADCDE; font-weight:bold;"
|colspan=2|Итого
| 145 || 58 || 19,7 || 33,9 || 32,3 || 84,0 || 1,7 || 1,7 || 0,7 || 0,1 || 1,2 || 1,0 || 8,9
|}

|-
|2013 || Вашингтон
| 3 || 0 || 18,2 || 36,8 || 33,3 || 50,0 || 1,7 || 0,7 || 1,0 || 0 || 1,3 || 0,3 || 6,3
|- style="background:#E9E9E9;"
|2014 || Вашингтон
| 1 || 0 ||  4,2 || 0 || 0 || 0 || 1,0 || 2,0 || 0 || 0 || 1,0 || 0 || 0
|-
|2015 || Вашингтон
| 3 || 0 || 26,4 || 43,5 || 46,2 || 83,3 || 3,0 || 0,7 || 0,3 || 0,3 || 2,3 || 1,0 || 12,0
|- style="background:#DADCDE; font-weight:bold;"
|colspan=2|Итого
| 7 || 0 || 19,7 || 38,6 || 38,5 || 78,6 || 2,1 || 0,9 || 0,6 || 0,1 || 1,7 || 0,6 || 7,9
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте ohiostatebuckeyes.com

Выпускники Южной средней школы (Миннесота)
Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
Игроки ЖБК «Бнот Герцлия»
Игроки «Даллас Уингз»